Hardt Hyperloop, een Delfts bedrijf dat zich richt op het ontwikkelen van een netwerk aan Hyperloop.

Geografie
Hardt (Schwarzwald), een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Hardt (Baden-Württemberg), landstreek in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Hardt (Westerwald), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Hardt (rivier), een rivier die ontspringt in de Vogezen

Personen
Michael Hardt, een Amerikaanse politicoloog
Wilhelm Hardt, een Pruisische politicus